Bumbel ist der Familienname folgender Personen:
 Kraft Bumbel (1926–1997), deutscher Diplomat
 Otto Bumbel (1914–1998), brasilianischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Bumble